Volvatellidae är en familj av snäckor. Volvatellidae ingår i ordningen Sacoglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Volvatellidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Volvatellidae